Witlesia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Chapman 1912. Enligt Catalogue of Life ingår Witlesia i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjärilar
Witlesia

en:Witlesia